{{Infobox editie wielerwedstrijd
| titel        =  Ronde van het Baskenland 2022
| editie       = 61
| periode      = 4 april - 9 april
| etappe       = 6
| finish       = Eibar
| start        = Hondarribia
| afstand      = 881,9 km
| klass1       =  Winnaar
| leider1      =  Daniel Martínez
| klass2       =  Punten
| leider2      =  Daniel Martínez
| klass3       =  Bergen
| leider3      =  Cristián Rodríguez
| klass4       =  Jongeren
| leider4      =  Remco Evenepoel
| klass5       = Ploegen
| leider5      =  INEOS Grenadiers
| vorige       = Ronde van het Baskenland 2021
| volgende     = Ronde van het Baskenland 2023
}}
De 61e editie van de meerdaagse wielerwedstrijd Ronde van het Baskenland vond in 2022 plaats van 4 tot en met 9 april als onderdeel van de UCI World Tour 2022. Dit jaar wordt voor het eerst een vrouweneditie verreden, van 13 tot en met 15 mei, die onderdeel is van de UCI Women's World Tour 2022.

 Mannen 
 Etappe-overzicht 

 Etappe uitslagen 

 1e etappe 

 2e etappe 

 3e etappe 

 4e etappe 

 5e etappe 

 6e etappe 

 Klassementenverloop 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%;"
|-
! width="1%"  | Etappe
! width="14%" | Winnaar
! style="background:#EFEFEF;" width="15%"|Algemeen klassement
! style="background:#EFEFEF;" width="15%"|Puntenklassement
! style="background:#EFEFEF;" width="15%"|Bergklassement
! style="background:#EFEFEF;" width="15%"|Jongerenklassement
! style="background:#EFEFEF;" width="15%"|Ploegenklassement
|-
| 1
|  Primož Roglič
|style="background:#FFFF44" rowspan="4"|  Primož Roglič
|style="background:lightgreen" rowspan="2"|  Primož Roglič
|style="background:salmon" |  Remco Evenepoel
|style="background:lightblue" rowspan="6"|  Remco Evenepoel
| rowspan="2"|  Quick Step-Alpha Vinyl
|-
| 2
|  Julian Alaphilippe
|style="background:salmon" |  Ibon Ruiz
|-
| 3
|  Peio Bilbao
|style="background:lightgreen" rowspan="3"|  Julian Alaphilippe
|style="background:salmon" rowspan="4"|  Cristián Rodríguez
| Team Jumbo-Visma
|-
| 4
|  Daniel Martínez
| rowspan="3"|  INEOS Grenadiers
|-
| 5
|  Carlos Rodriguez
|style="background:#FFFF44" |  Remco Evenepoel
|-
| 6
|  Jon Izagirre
|style="background:#FFFF44" |  Daniel Martínez
|style="background:lightgreen" |  Daniel Martínez
|-
| colspan="2" | Eindstanden|style="background:yellow"|  Daniel Martínez|style="background:lightgreen"|  Daniel Martínez|style="background:red"|  Cristián Rodríguez
|style="background:blue"|  Remco Evenepoel
|  INEOS Grenadiers
|}

Eindklassementen

Vrouwen 
{{Infobox editie wielerwedstrijd
| titel        =  Itzulia Women 2022
| editie       = 1
| periode      = 13 mei - 15 mei
| etappe       = 3
| start        = Vitoria-Gasteiz
| finish       = Donostia-San Sebastián
| afstand      = 363,6 km
| klass1       =  Winnaar
| leider1      =  Demi Vollering
| klass2       =  Punten
| leider2      =  Demi Vollering
| klass3       =  Bergen
| leider3      =  Elise Chabbey
| klass4       =  Jongeren
| leider4      =  Niamh Fisher-Black
| klass5       = Ploegen
| leider5      =  DSM
| vorige       = Clásica San Sebastián 2021
| volgende     = Itzulia Women 2023
}}
In 2022 werd voor het eerst een Ronde van Baskenland voor vrouwen verreden, van 13 tot en met 15 mei, onder de naam Itzulia Women'''. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Women's World Tour 2022. In 2021 stond de wedstrijd ook al op de kalender, maar vanwege de aanhoudende coronapandemie werd de wedstrijd ingekort tot één dag en werd verreden als vrouweneditie van de Clásica San Sebastián 2021. De Itzulia Women kan gezien worden als opvolger van de Emakumeen Bira, de meerdaagse rittenkoers door Baskenland die in 2018 toetrad tot de UCI Women's World Tour en na de editie van 2019 ophield te bestaan.

De eerste editie van de Itzulia Women werd gewonnen door de Nederlandse Demi Vollering, die alle drie etappes won en tevens het puntenklassement. Haar ploeggenote Niamh Fisher-Black won het jongerenklassement en de Zwitserse Elise Chabbey het bergklassement.

Deelnemende ploegen 
Twaalf van de veertien World Tourploegen namen deel, aangevuld met tien continentale ploegen, waaronder vijf Spaanse.

Etappe-overzicht

Klassementenverloop 

2022
UCI World Tour 2022
UCI Women's World Tour 2022
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2022